Алексиу () — греческая фамилия. Известные носители:

 Алексиу, Маркос (1939—2014) — греческий джазовый, поп- и фолк-музыкант.
 Алексиу, Паул (1893—1963) — румынский генерал-майор.
 Алексиу, Харис (род. 1950) — греческая певица.
 Алексиу, Элли (1894—1988) — греческая писательница и переводчица.